L'AMA Superbike 2009 est la  de l'AMA Superbike Championship.

Attribution des points

Calendrier

Classement pilote

Participants 

Tous les pilotes utilisent des pneus Dunlop.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Article sur Josh Hayes

2009
Sport motocycliste en 2009
Sport aux États-Unis en 2009